Змагання в одиночному розряді чоловічого тенісного турніру Brasil Open 2012 проходили в рамках Світового Туру ATP 2012.

Чинний чемпіон Ніколас Альмагро успішно захистив свій титул, у фіналі перемігши Філіппо Воландрі з рахунком 6-3, 4-6, 6-4.

Сіяні гравці 

 Ніколас Альмагро (Чемпіон)
 Жиль Сімон (2-ге коло)
 Фернандо Вердаско (чвертьфінал)
 Томаз Беллуччі (півфінал)

  Карлос Берлок (чвертьфінал)
  Хуан Карлос Ферреро (1-ше коло)
  Альберт Монтаньєс (1-ше коло)
  Альберт Рамос (півфінал)

Кваліфаєри 

  Жеремі Шарді (2-ге коло)
  Пауль Капдевіль (1-ше коло)

  Ігор Андреєв (2-ге коло)
  Рубен Рамірес Ідальго (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Brasil Open
Світовий Тур ATP 2012